Dominique Belpomme
Pif le chien#Personnages de l'univers Pif